Змагання з метання диска серед жінок на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили 15 та 18 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (61,00 м) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, хто виконав норматив B (59,00 м) за той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведено на початок Олімпійських ігор.

За підсумками змагань обидва рекорду залишилися колишніми.

Змагання 
Для потрапляння у фінал спортсменам необхідно у кваліфікації показати результат не гірший за 61,50 м. У фінал потрапляють мінімум 12 атлетів. Якщо кількість тих, хто виконав кваліфікацію більше, то у фінал потрапляють всі спортсмени, що виконали кваліфікацію. У тому випадку, якщо кількість тих, хто виконав кваліфікацію менше 12-ти, то спортсмени відбираються у фінал за найкращим результатом.

Результати вказані у метрах. Також використані наступні скорочення:

Кваліфікація

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 

Жінки
Жінки